West Branch kan syfta på följande platser:

USA 

 West Branch, Iowa, ort, Cedar County, 
 West Branch, Michigan, countyhuvudort, Ogemaw County,